Molekulska formula -{C17H14O6}- se može odnositi na:

 Ermanin
 Kumatakenin
 Pektolinarigenin
 Velutin